Nätscher ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Nätscher (1896–1980), deutscher Gewerkschafter
 Karl-Heinz Nätscher (* 1936), deutscher Politiker (CSU), MdL